Truro – capoluogo della Contea di Colchester, Nuova Scozia

 
 Truro – capoluogo della Cornovaglia

 
 Truro – città della Contea di Madison, Iowa
 Truro – città della Contea di Barnstable, Massachusetts